Patrono puede referirse a:
 El empleador, la parte que provee un puesto de trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario.
 El santo patrón o santo patrono, en la Iglesia católica y en las iglesias ortodoxas, en las cuales se cree en la intercesión de los santos, santo que tiene una afinidad especial con una comunidad o un grupo específico de personas y a cuya intercesión se acogen los miembros de esos colectivos.
 El miembro de un patronato, el órgano colegiado de gobierno y representación de una fundación.